Le patronyme néerlandais Boeck ou De Boeck proviendrait de l'animal : le bouc () et pourrait renvoyer à un éleveur ou avoir été utilisé comme insulte.

D'autres sources situent l'origine dans le moyen néerlandais Bake (patronymes Baeck ou De Baeck, comparables à l'anglais: Bacon)) : morceau de lard du cochon et pourrait donc renvoyer à des éleveurs ou abatteurs de cochons.

Patronyme 
Boeck (ou De Boeck) est un patronyme de plusieurs personnalités :

 Antje De Boeck, actrice belge ;
 Auguste De Boeck (1865-1937), compositeur belge ;
 Carl Wilhelm Boeck (1808-1875), médecin et dermatologue norvégien ;
 Christian Boeck (1798-1877), médecin et botaniste norvégien.
 Cæsar Peter Møller Boeck (1845-1917), dermatologue norvégien ;
 Félix De Boeck (1898-1995), artiste peintre belge ;
 Jeff De Boeck (1918-), compositeur et batteur de jazz belge.

Autre 
 Groupe De Boeck, maison d'édition belge ;
 Den Boeck, chambre de rhétorique bruxelloise ;

Homonymie de patronyme
Patronyme néerlandais